Алекнагик:

 Алекнагик — город в штате Аляска, США.
 Алекнагик — аэропорт в городе Алекнагик.